Baranówek steht für folgende Orte:
 Baranówek (Baćkowice), Ort in der Gemeinde Baćkowice in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen
 Baranówek (Pleszew), Ort in der Gemeinde Pleszew in der Woiwodschaft Großpolen, Polen